Skórnikowate (Stereaceae Pilát) – rodzina grzybów.
 Skórnikowate (owady) – (Dermestidae)